Garnier kan syfta på: 

 Adolphe Garnier (1801–1864), fransk filosof
 Charles Garnier (1825–1898), fransk arkitekt
 Clément Joseph Garnier (1813–1881), fransk nationalekonom
 Étienne Garnier-Pagès (1801–1841), fransk politiker
 Francis Garnier
 Germain Garnier (1754–1821), fransk nationalekonom
 Gilles Garnier (död 1574), fransk kannibal
 Jacques Garnier (1755–1818), fransk politiker
 Jean Guillaume Garnier (1766–1840), fransk matematiker
 Jean-Jacques Garnier (1729–1805), fransk historieskrivare
 Joseph Garnier
 Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803–1878), fransk politiker
 
 Robert Garnier (1534–1590), fransk författare
 
 L'Opéra Garnier, operahus i Paris
 Garnier (företag), kosmetikföretag som tillhör L'Oreal
 Garnier Frères, franskt bokförlag

Franska efternamn